Hrvatska:
 Skenderovci (Brestovac), naselje u općini Brestovac
 Skenderovci (Lipik), gradsko naselje Lipika